

Geografia 
 Whigham –  comune nella contea di Grady, Georgia, Stati Uniti d'America

Persone 
 Giorgia Whigham – attrice statunitense
 Larry Whigham – ex giocatore statunitense di football americano
 Robert Whigham – militare britannico
 Shea Whigham – attore statunitense